Moeck ist der Familienname folgender Personen: 

 Annett Müller (Geburtsname Annett Moeck, * 1968), Liedermacherin der rechtsextremen Musikszene 
 Hermann Alexander Moeck (1922–2010), deutscher Musikwissenschaftler und Verleger
 Hermann Johannes Moeck (1896–1982), deutscher Musikverleger und Unternehmer
 Tobias Moeck (* 1984), deutscher Hörfunk-Nachrichtensprecher und Moderator, Journalist und Historiker
 Wilhelm Moeck (19. Jahrhundert-nach 1937), deutscher Fotograf in Dresden
 Willi Moeck, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Moeck Musikinstrumente + Verlag, deutsches Unternehmen
 Möck